Wetenschap en techniek
Voor scheiding van stoffen:
Buil, een zeef die de bestanddelen van meel scheidt; zie Zeef
Filtratie, een scheikundige methode om mengsels te scheiden
Koffiefilter, een zeef om koffie en gemalen koffie te scheiden
Luchtfilter, een zeef om aangezogen lucht te zuiveren
Luchtfilterinstallatie, een installatie om lucht te zuiveren
Roetfilter, een zeef om verbrandingsresten van dieselmotoren uit de uitlaatgassen te filtreren
Sigarettenfilter, het deel van een sigaret waarmee ongewenste bestanddelen uit de rook worden gefilterd
Tripzeef, een zeef in een oliemolen
Zandfilter, een filter van zand om bijvoorbeeld drinkwater en zwembaden te zuiveren
Zeef, een meestal grover filter om vaste stoffen uit een vloeistof te filteren of grotere voorwerpen van kleinere te scheiden
Optica en elektronica:
Filter (optica), een doorzichtig medium om de samenstelling of intensiteit van doorvallend licht te veranderen
Filter (fotografie), een hulpstuk voor een fotocamera om het beeld te veranderen
Filter (elektronica), een elektrische schakeling die slechts een gedeelte van het frequentiespectrum van een signaal doorlaat
Filter (elektronica), een filter dat gedigitaliseerde elektrische signalen verwerkt
Kamfilter, een elektrische schakeling die slechts een aantal naast elkaar liggende banden van het spectrum doorlaat
Wiskunde:
Filter (wiskunde), een term die in de topologie wordt gebruikt om de convergentie van rijen te veralgemenen
In de meet- en regeltechniek (systeemtheorie) is een filter een wiskundige abstractie van het gelijknamige begrip uit de elektronica; zie bijvoorbeeld Kalman-filter
Informatica:
Filter (internet), een computerprogramma om op internet ongewenste informatie zoals pornografie tegen te houden
Filter (hogere-ordefunctie), een functie in programmeertalen om een nieuwe datastructuur te produceren
Filter (informatica), een filter om bepaalde datapakketten door te laten en andere niet, of om verschillende soorten datapakketten door te sturen naar verschillende bestemmingen

Overig
Filter (band), een alternatieve rockband
Filter (tijdschrift), een literair tijdschrift
Filter (radioprogramma), een Nederlands radioprogramma uit de jaren '70